Württemberg steht für:

 Württemberg, ein deutsches Territorium und Land
 Wirtemberg, Grafschaft (12. Jahrhundert–1442) und Herzogtum (1482–1806) des Heiligen Römischen Reichs, siehe Altwürttemberg
 Burg Wirtemberg, Stammburg von Württemberg
 Königreich Württemberg (1806–1918)
 Volksstaat Württemberg (1918–1933)
 Haus Württemberg, das für das Territorium namensgebende Adelsgeschlecht
 Württemberg (Berg), ein Berg in Stuttgart
 Württemberg (Weinanbaugebiet), ein Weinanbaugebiet im Süden Deutschlands
 (5904) Württemberg, Asteroid des Hauptgürtels

Von Württemberg ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Herzog von Württemberg (1865–1939), deutscher Adliger, Heeresführer im Ersten Weltkrieg
 Eugen Erdmann von Württemberg (1820–1875), preußischer General der Kavallerie
 Philipp Albrecht Herzog von Württemberg (1893–1975), deutscher Adliger

Für Mitglieder des Hauses Württemberg siehe auch Liste der Herrscher von Württemberg.

Württemberg ist der Name folgender Schiffe:

 Kronprinz (Schiff, 1839), zeitweise als Württemberg als Glattdeckdampfer auf dem Bodensee eingesetzt
 Württemberg (Schiff, 1903), Halbsalondampfer auf dem Bodensee
 Württemberg (Schiff, 1909), ein Raddampfer, heute Museumsschiff in Magdeburg
 Württemberg (Schiff, 1921), ein Passagierschiff der Hamburg-Amerika-Linie

Siehe auch:

 Baden-Württemberg, heutiges deutsches Bundesland
 Württemberg-Baden, ehemaliges deutsches Bundesland
 Württemberg-Hohenzollern, ehemaliges deutsches Bundesland
 Neuwürttemberg
 Wurttemberg Bay